A Waif of the Desert – film del 1913 diretto da Edgar Jones
 A Waif of the Desert – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company